Ел Бордо има више значења:

 Ел Бордо, Ехидо Чијапас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Бордо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Бордо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бордо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бордо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бордо, Ел Бордо де ла Пласита (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бордо, Филиберто Леал (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бордо, Барио дел Бордо (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Бордо, Манзана Чата (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Бордо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бордо (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бордо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бордо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бордо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бордо (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бордо, Лос Кариљос (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бордо (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бордо (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Бордо (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Бордо, Танкаксеке (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Бордо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Бордо (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Бордо (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Бордо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бордо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бордо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бордо (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бордо (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бордо (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бордо (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бордо (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бордо (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику